A 2011–2012-es magyar labdarúgó-bajnokság másodosztálya harminckét csapat részvételével augusztus 20-án rajtolt és június 3-án ért véget. A bajnokságot két csoportra bontva játszották a csapatok. Nyugaton az MTK Budapest, míg keleten az Eger jutott fel.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 
A 2011–12-es szezonban is tizenhat-tizenhat csapat szerepelt csoportonként. Az MTK Budapest II ötödikként végzett az előző idényben, azonban az MTK első csapata kiesett az első osztályból, így az MTK II nem vehet részt ebben a szezonban a második vonal küzdelmeiben.

A Szeged 2011 a Makó jogán indul a bajnokságban.

A Bőcs KSC Balmazújvárosba költözött, így a 2011–12-es idényben az NB III Mátra csoportjában legutóbb ezüstérmes Balmazújvárosi FC egy osztállyal feljebb indul.

 Kiesett a másodosztályba
 MTK Budapest, 15. helyezettként
 Szolnoki MÁV, 16. helyezettként
 Feljutott az élvonalba
 Diósgyőri VTK, a másodosztály győzteseként (Keleti csoport)
 Pécsi MFC, a másodosztály győzteseként (Nyugati csoport)
 Kiesett a harmadosztályba
 MTK Budapest II, 5. helyezettként (Keleti csoport)
 Hajdúböszörményi TE, 14. helyezettként (Keleti csoport)
 Barcs, 13. helyezettként (Nyugati csoport)
 Kaposvölgye VSC, 16. helyezettként (Nyugati csoport)
 Feljutott a másodosztályba
 Soproni VSE, a harmadosztály győzteseként (Bakony csoport)
 Paks II, a harmadosztály győzteseként (Dráva csoport)
 Pálhalma, a harmadosztály győzteseként (Duna csoport)
 Eger, a harmadosztály győzteseként (Mátra csoport)

Részt vevő csapatok 
Az alábbi harminckét csapat szerepelt a bajnokság küzdelmeiben.

Keleti csoport

A bajnokság végeredménye

Eredmények

Nyugati csoport

A bajnokság végeredménye

Eredmények

Jegyzetek

További információk 
 A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala

Kapcsolódó szócikkek 
 2011–2012 a magyar labdarúgásban

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 2